Ivan Dodig e Marcelo Melo erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di prendere parte rispettivamente ai tornei di Dubai e San Paolo.

Treat Huey e Maks Mirny hanno sconfitto in finale Philipp Petzschner e Alexander Peya con il punteggio di 7–65, 6–3.

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (semifinale)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (primo turno)

 Philipp Petzschner /  Alexander Peya (finale)
<li> Treat Conrad Huey /  Maks Mirny (campioni)

Qualificati 
  Thiemo de Bakker /  Robin Haase (primo turno)

Wildcard

  Jonathan Erlich /  Colin Fleming (quarti di finale)

 César Ramírez /  Miguel Ángel Reyes Varela (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Marcus Daniell /  Artem Sitak (primo turno)

 Thiemo de Bakker /  Robin Haase (qualificati)

Qualificati 
  Thiemo de Bakker /  Robin Haase

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2016
ATP World Tour 2016
Tennis nel 2016